Gunung Liwat (Pajar Bulan)
 Gunung Liwat (Pengandonan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing